Ebisu kan syfta på:

  Ebisu (gud) – i japansk mytologi en av de sju lyckobringande gudarna
 Yebisu (ヱビス, ja:Webisu, transkriberas även Ebisu) – ett öl som numera bryggs av Sapporo bryggeri
 Ebisu, Tokyo – en stadsdel i Tokyo
 Ebisu station – en station på Yamanotelinjen i Tokyo